

Astronomia
 2550 Houssay – asteroide della fascia principale
 Cratere Houssay – cratere lunare

Geografia
 Houssay – comune francese situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro-Valle della Loira
 Houssay – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne nella regione dei Paesi della Loira

Persone
 Bernardo Alberto Houssay – medico e fisiologo argentino
 Frédéric Houssay – zoologo francese
 Joséphine Houssay – pittrice francese